Grammotaulius är ett släkte av nattsländor. Grammotaulius ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husmasknattsländor
Grammotaulius